Mélicerte peut désigner :
 Mélicerte, personnage de la mythologie grecque ;
 Mélicerte, pièce de théâtre inachevée de Molière ;
 Oroshi Melicerte est un des personnages principaux du roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent.